Млинарчик (прізвище)
 Млинарчик (Татри), Młynarczyk (Tatras) (Mlynárik, близько 1785 м) - гірська вершина у Словацьких Високих Татрах.